О́берштрой () — община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Рён-Грабфельд. Занимает площадь 22,60 км². Официальный код — 09 6 73 151.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии